Messier 65 (M65), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M65 (Groot-Brittannië)
 M65 (Mashreq)